ТКД — многозначная аббревиатура:
 ТКД — Таеквон-до
 ТКД — Телеканал «Дождь»
 ТКД — термостойкий капсюль-детонатор
 ТКД — технический контроль и диагностика
 ТКД — типовая конкурсная документация, типовой пакет конкурсной документации
 ТКД — точка кабельного доступа
 ТКД — точка коллективного доступа, точка коммуникационного доступа
 ТКД — транскраниальная допплерография

См. также 
 ТКДД — транспортная карта долговременного действия
 ПТКД — противотуберкулёзный клинический диспансер
  — аббревиатура латиницей